Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1995 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 43. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Rosjanin Rif Saitgariejew.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 29 października 1995
 Sędzia: Józef Musiał

Bibliografia 
 Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1995

1995
1995 w sporcie żużlowym
1995 w polskim sporcie